El municipio de Washington (en inglés: Washington Township) es un municipio ubicado en el condado de Taylor en el estado estadounidense de Iowa. En el año 2010 tenía una población de 353 habitantes y una densidad poblacional de 3,82 personas por km².

Geografía 
El municipio de Washington se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 92.46 km², de la cual 92,02 km² corresponden a tierra firme y (0,47 %) 0,43 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 353 personas residiendo en el municipio de Washington. La densidad de población era de 3,82 hab./km². De los 353 habitantes, el municipio de Washington estaba compuesto por el 99,72 % blancos, el 0,28 % eran de otras razas. Del total de la población el 0,57 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Iowa
Localidades del condado de Taylor (Iowa)